Sewell steht für folgende Orte:

in Chile:
 Sewell

in den Vereinigten Staaten:
 Sewell (Alabama)
 Sewell (Kentucky)
 Sewell (New Jersey)
 Sewell (West Virginia)
 Sewell Ford in Missouri
 Sewell Mills in Maryland
 Sewell Shop in Kentucky

Sewell ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sewell (1820–1878), britische Schriftstellerin
 Blanche Sewell (1898–1949), US-amerikanische Filmeditorin
 Brian Sewell (1931–2015), britischer Kunstkritiker
 Brocard Sewell (Michael Seymour Gerveys Sewell; 1912–2000), britischer Karmelit und Schriftsteller
 Byron W. Sewell (* 1942), US-amerikanischer Illustrator und Autor
 Conrad Sewell (* 1988), britisch-australischer Popsänger
 George Sewell (1924–2007), britischer Schauspieler
 Harry Sewell (1882–1953), britischer Hindernisläufer
 Henry Sewell (1807–1879), neuseeländischer Politiker
 Joe Sewell (1898–1990), US-amerikanischer Baseballspieler

 Keechant Sewell (* 1972), US-amerikanische Polizistin
 Penei Sewell (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rip Sewell (1907–1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robert Sewell (1845–1925), britlischer Kolonialbeamter und Historiker
 Rufus Sewell (* 1967), britischer Schauspieler
 Terri Sewell (* 1965), US-amerikanische Politikerin
 Vernon Sewell (1903–2001), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Sewall